Watier est un nom de famille wallon et picard, dérivé du germanique Wouter (voir aussi ).

Variantes
 , Wautié, Wautie, Wautiez, , Wauthiez
 Wottier, Watier, Watiez, Wattier, Wattié, Wattiez, Wattier
 Wathy, Watty, Watthy, Wattij
 Wauty, Wauthy, Wauthij, Woutie
 De Wautier
 Vuattier, , , , Vatier

Patronymes (Watier ou Wattier) 

 André Watier, capitaine d'état major, décoré de la croix de guerre et chef d'un réseau de résistance à Ludes, assassiné par la milice en 1944.
 Cyrille Watier (1972-), footballeur français.
 Janique Watier, poétesse canadienne.
 Lise Watier (1942-), femme d'affaires québécoise qui a fondé la marque de cosmétiques Lise Watier.
 Lydie Watier (1897-1976), femme pasteur française.
 Martin Watier, acteur canadien.
 Patrick Watier, sociologue français.
 Pierre Wattier (1770-1846), général français.
 Émile-Charles Wattier (1800-1868), peintre français.

Entreprise 
 Lise Watier, marque de cosmétiques québécoise.

Patronyme wallon
Patronyme picard